«Gazeta Podhalańska» — польский литературно-общественный и культурный журнал, выходивший в городе Новы-Тарг в период с 1913 года по 1935 год как еженедельник, в 1946—1947 годах выходил один раз в две недели. Журнал публиковал на своих страницах статьи, посвящённые культурной и общественной жизни Подгалья, польских частей Спиша и Оравы. На страницах журнала публиковались литературные дебюты писателей из Подгалья.

Журнал основал в 1913 году польский общественный деятель Подгалья Ян Беднарский. Он же в первые годы существования журнала занимался его изданием. В 1913—1914 года главным редактором журнала был писатель и поэт Феликс Гвиждж. До Первой мировой войны журнал был неофициальным органом гуральской общественной организации «Союз подгалян» (Związek Podhalan) и в 1919—1920 годах — неофициальным органом Польского плебисцитного комиссариата.

Одним из главных редакторов журнала был польский этнограф и краевед Юлиуш Зборовский.

Последний номер журнала вышел в 1947 году.

Литература 
 Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
 Marek Sobczyński, Beata Zawadzka, Orawa Polska. Problemy geograficzno-polityczne i społeczne. Zarząd Wojewódzki PTTK, 1988

Литературные журналы Польши
Печатные издания, закрытые в 1947 году